Nektanebos ist der Name folgender Personen:

 Nektanebos I. (Cheperkare Nechetnebef; † 360 v. Chr.), altägyptischer König
 Nektanebos II. (Nechethorenhebit), altägyptischer König